Panamaváros, Panama fővárosa
 Panama City, város Floridában (USA)